Лос Теларес има више значења:

 Лос Теларес (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Теларес (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику